

Стшалкі — село в гміні Буженін Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Стшалкі — село в гміні Нове-Място-над-Пилицею Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Стшалкі — село в гміні Кадзідло Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Стшалкі — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства